Di seguito una lista di asteroidi dal numero 474001 al 475000 con data di scoperta e scopritore.

474001-474100 

|-
|474001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474016 - ||  ||  || WISE
|-
|474017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474022 - ||  ||  || CSS
|-
|474023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474026 - ||  ||  || CSS
|-
|474027 - ||  ||  || CSS
|-
|474028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474030 - ||  ||  || WISE
|-
|474031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474035 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474068 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|474069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474088 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|474089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474094 - ||  ||  || WISE
|-
|474095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474098 - ||  ||  || WISE
|-
|474099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

474101-474200 

|-
|474101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474102 - ||  ||  || CSS
|-
|474103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474104 - ||  ||  || WISE
|-
|474105 - ||  ||  || WISE
|-
|474106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474108 - ||  ||  || WISE
|-
|474109 - ||  ||  || ODAS
|-
|474110 - ||  ||  || WISE
|-
|474111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474115 - ||  ||  || WISE
|-
|474116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474120 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|474121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474122 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|474123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474144 - ||  ||  || Klet
|-
|474145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474152 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474159 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|474160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474161 - ||  ||  || CSS
|-
|474162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474163 - ||  ||  || CSS
|-
|474164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474178 - ||  ||  || CSS
|-
|474179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474188 - ||  ||  || CSS
|-
|474189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474191 - ||  ||  || CSS
|-
|474192 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|474193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474200 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

474201-474300 

|-
|474201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474212 - ||  ||  || Tholen, D. J., Whiteley, R. J.
|-
|474213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474223 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474228 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|474229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474230 - ||  ||  || SKADS
|-
|474231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474232 - ||  ||  || NEAT
|-
|474233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474235 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474236 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|474237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474238 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474240 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474249 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|474250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474251 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474274 - ||  ||  || NEAT
|-
|474275 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474276 - ||  ||  || NEAT
|-
|474277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474278 - ||  ||  || NEAT
|-
|474279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474284 - ||  ||  || NEAT
|-
|474285 - ||  ||  || NEAT
|-
|474286 - ||  ||  || NEAT
|-
|474287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474300 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

474301-474400 

|-
|474301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474328 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|474329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474331 - ||  ||  || NEAT
|-
|474332 - ||  ||  || NEAT
|-
|474333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474334 - ||  ||  || NEAT
|-
|474335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474336 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474339 - ||  ||  || NEAT
|-
|474340 - ||  ||  || NEAT
|-
|474341 - ||  ||  || NEAT
|-
|474342 - ||  ||  || NEAT
|-
|474343 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474344 - ||  ||  || NEAT
|-
|474345 - ||  ||  || NEAT
|-
|474346 - ||  ||  || NEAT
|-
|474347 - ||  ||  || NEAT
|-
|474348 - ||  ||  || NEAT
|-
|474349 - ||  ||  || NEAT
|-
|474350 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|474351 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|474352 - ||  ||  || NEAT
|-
|474353 - ||  ||  || NEAT
|-
|474354 - ||  ||  || NEAT
|-
|474355 - ||  ||  || NEAT
|-
|474356 - ||  ||  || NEAT
|-
|474357 - ||  ||  || NEAT
|-
|474358 - ||  ||  || NEAT
|-
|474359 - ||  ||  || NEAT
|-
|474360 - ||  ||  || NEAT
|-
|474361 - ||  ||  || NEAT
|-
|474362 - ||  ||  || NEAT
|-
|474363 - ||  ||  || NEAT
|-
|474364 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474365 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474368 - ||  ||  || NEAT
|-
|474369 - ||  ||  || NEAT
|-
|474370 - ||  ||  || NEAT
|-
|474371 - ||  ||  || NEAT
|-
|474372 - ||  ||  || NEAT
|-
|474373 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|474374 - ||  ||  || NEAT
|-
|474375 - ||  ||  || NEAT
|-
|474376 - ||  ||  || NEAT
|-
|474377 - ||  ||  || NEAT
|-
|474378 - ||  ||  || NEAT
|-
|474379 - ||  ||  || NEAT
|-
|474380 - ||  ||  || NEAT
|-
|474381 - ||  ||  || NEAT
|-
|474382 - ||  ||  || NEAT
|-
|474383 - ||  ||  || NEAT
|-
|474384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474386 - ||  ||  || NEAT
|-
|474387 - ||  ||  || NEAT
|-
|474388 - ||  ||  || NEAT
|-
|474389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474390 - ||  ||  || NEAT
|-
|474391 - ||  ||  || NEAT
|-
|474392 - ||  ||  || NEAT
|-
|474393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474396 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474397 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474398 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474399 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474400 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

474401-474500 

|-
|474401 - ||  ||  || NEAT
|-
|474402 - ||  ||  || NEAT
|-
|474403 - ||  ||  || NEAT
|-
|474404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474410 - ||  ||  || NEAT
|-
|474411 - ||  ||  || NEAT
|-
|474412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474413 - ||  ||  || NEAT
|-
|474414 - ||  ||  || NEAT
|-
|474415 - ||  ||  || NEAT
|-
|474416 - ||  ||  || NEAT
|-
|474417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474421 - ||  ||  || NEAT
|-
|474422 - ||  ||  || NEAT
|-
|474423 - ||  ||  || NEAT
|-
|474424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474427 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474429 - ||  ||  || NEAT
|-
|474430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474431 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474433 - ||  ||  || NEAT
|-
|474434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474439 - ||  ||  || NEAT
|-
|474440 Nemesnagyágnes ||  ||  || Piszkesteto
|-
|474441 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474444 - ||  ||  || NEAT
|-
|474445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474446 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474449 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474453 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|474454 - ||  ||  || NEAT
|-
|474455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474456 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474461 - ||  ||  || NEAT
|-
|474462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474464 - ||  ||  || NEAT
|-
|474465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474469 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474470 - ||  ||  || Tichá, J., Tichý, M.
|-
|474471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474472 - ||  ||  || NEAT
|-
|474473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474475 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474486 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474488 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474489 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474491 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474492 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474495 - ||  ||  || Mulheim-Ruhr
|-
|474496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474500 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

474501-474600 

|-
|474501 - ||  ||  || NEAT
|-
|474502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474503 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474505 - ||  ||  || NEAT
|-
|474506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474507 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474508 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474513 - ||  ||  || NEAT
|-
|474514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474525 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474527 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474528 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474530 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|474531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474550 - ||  ||  || NEAT
|-
|474551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474552 - ||  ||  || CSS
|-
|474553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474560 - ||  ||  || NEAT
|-
|474561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474564 - ||  ||  || CSS
|-
|474565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474567 - ||  ||  || CSS
|-
|474568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474569 - ||  ||  || NEAT
|-
|474570 - ||  ||  || NEAT
|-
|474571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474579 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474583 - ||  ||  || CSS
|-
|474584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474592 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474595 - ||  ||  || NEAT
|-
|474596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474598 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474600 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

474601-474700 

|-
|474601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474611 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474612 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474633 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|474634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474636 - ||  ||  || CSS
|-
|474637 - ||  ||  || CSS
|-
|474638 - ||  ||  || NEAT
|-
|474639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474640 Alicanto||  ||  || Cerro Tololo
|-
|474641 - ||  ||  || CSS
|-
|474642 - ||  ||  || Eskridge
|-
|474643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474650 - ||  ||  || CSS
|-
|474651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474660 - ||  ||  || CSS
|-
|474661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474663 - ||  ||  || CSS
|-
|474664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474665 - ||  ||  || CSS
|-
|474666 - ||  ||  || CSS
|-
|474667 - ||  ||  || CSS
|-
|474668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474673 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|474674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474675 - ||  ||  || CSS
|-
|474676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474677 - ||  ||  || CSS
|-
|474678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474682 - ||  ||  || CSS
|-
|474683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474691 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474692 - ||  ||  || CSS
|-
|474693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474694 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474697 - ||  ||  || CSS
|-
|474698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474699 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

474701-474800 

|-
|474701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474704 - ||  ||  || CSS
|-
|474705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474715 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|474716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474736 - ||  ||  || NEAT
|-
|474737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474742 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|474743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474744 - ||  ||  || NEAT
|-
|474745 - ||  ||  || NEAT
|-
|474746 - ||  ||  || NEAT
|-
|474747 - ||  ||  || NEAT
|-
|474748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474749 - ||  ||  || NEAT
|-
|474750 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|474751 - ||  ||  || NEAT
|-
|474752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474754 - ||  ||  || NEAT
|-
|474755 - ||  ||  || NEAT
|-
|474756 - ||  ||  || NEAT
|-
|474757 - ||  ||  || NEAT
|-
|474758 - ||  ||  || NEAT
|-
|474759 - ||  ||  || NEAT
|-
|474760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474761 - ||  ||  || NEAT
|-
|474762 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474763 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|474764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474765 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474766 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474767 - ||  ||  || NEAT
|-
|474768 - ||  ||  || NEAT
|-
|474769 - ||  ||  || NEAT
|-
|474770 - ||  ||  || NEAT
|-
|474771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474786 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474787 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|474788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474790 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474791 - ||  ||  || NEAT
|-
|474792 - ||  ||  || NEAT
|-
|474793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474796 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474798 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

474801-474900 

|-
|474801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474803 - ||  ||  || NEAT
|-
|474804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474814 - ||  ||  || CSS
|-
|474815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474834 - ||  ||  || NEAT
|-
|474835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474841 - ||  ||  || CSS
|-
|474842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474850 - ||  ||  || CINEOS
|-
|474851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

474901-475000 

|-
|474901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474907 - ||  ||  || NEAT
|-
|474908 - ||  ||  || NEAT
|-
|474909 - ||  ||  || NEAT
|-
|474910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474913 - ||  ||  || CSS
|-
|474914 - ||  ||  || CSS
|-
|474915 - ||  ||  || LONEOS
|-
|474916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474918 - ||  ||  || CSS
|-
|474919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474931 - ||  ||  || NEAT
|-
|474932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474939 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474940 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474941 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474942 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474943 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474944 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|474945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474948 - ||  ||  || CSS
|-
|474949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474962 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|474963 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|474964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474968 - ||  ||  || CSS
|-
|474969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474973 - ||  ||  || CSS
|-
|474974 - ||  ||  || CSS
|-
|474975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474976 - ||  ||  || CSS
|-
|474977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|474984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|474991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|474999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|475000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0474001